Партизанин може да се отнася до:

 участник в Партизанското движение в България
 участници в партизанска война.
 Партизани – привържениците на дадена партия
 Партизанин, село в южна България.